«Сорвиголова» () — боевик, экранизация комиксов Marvel о слепом супергерое по имени Сорвиголова, авторы которого — Стэн Ли и . Главную роль сыграл Бен Аффлек. Персонаж Дженнифер Гарнер, Электра, является героем собственного фильма «Электра», вышедшего после успеха «Сорвиголовы».

Сюжет

Пролог 
Фильм начинается с того, что Мэтт Мёрдок, слепой адвокат и линчеватель по прозвищу «Сорвиголова», оказывается в церкви, весь израненный и истощённый. Его находит отец Эверетт, священник, который знает про его альтер эго и пытается ему помочь. Далее следует монолог Мэтта, в котором он считает ироничную для слепого фразу, что перед смертью «жизнь промелькает перед глазами». Дальнейшие события — воспоминания Мэтта и связанные с этим события.

Детские годы героя 
Мальчик-подросток Мэтт Мёрдок живёт с отцом-боксёром  по кличке «Дьявол», который близок к получению чемпионского титула, в районе Адской Кухни. Мэтт хорошо учится и по настоянию отца планирует стать врачом или адвокатом, при этом трое местных хулиганов постоянно пристают к нему, говоря, что его отец бездарность и простой «громила» на службе криминального авторитета Фэйлона. Отец постоянно говорит ему, что он не бандит, а простой работяга из доков, но однажды возвращаясь домой, Мэтт увидел, как его отец угрожал какому-то человеку. Шокированный Мэтт в панике бросил школьный аттестат с одними «пятёрками» и бросился бежать. Но неожиданно проезжавший мимо погрузчик случайно пробил бочку с радиоактивными отходами, и те попали Мэтту в глаза, каким-то образом подействовав на его нервы.

В больнице уже ослепший Мэтт сразу обнаруживает это действие: его органы чувств невероятно обострились, став уникальным сонарным радаром, от чего теперь у него повысилось восприятие и рефлексы. Джек Мёрдок, понимая ответственность перед травмой сына, пообещал ему «никогда не сдаваться» и начал принимать каждый бой с каждым боксёром, каких давал ему его босс. Сам Мэтт начал втайне от отца заниматься на боксёрских тренажёрах и практиковать акробатику на крышах Нью-Йорка, что ему помогло дать отпор хулиганам, которые над ним издевались. Сам Мэтт начал называть себя «человеком без страха».

Перед очередным боем к Джеку Мёрдоку приходит его бывший босс Фэйлон и велит проиграть бой — в противном случае Джек будет убит. Но во время боя Мэтт кричит ему с трибуны встать, напоминая про обещание, и Джек всё-таки выигрывает ради сына. Но это приводит к гибели. Мэтт со слезами склоняется над убитым отцом, держа в руках бутон розы (визитную карточку киллера) и решает изменить свою жизнь: как и обещал отцу, он становится адвокатом, выступающим за истинно невиновных клиентов, в чём ему помогает его «радарное чувство».

Подвиги Сорвиголовы 
По ночам Мэтт переодевается в самодельный кожаный костюм и борется с преступниками как супергерой Сорвиголова. В качестве образа он взял образ демона в память об отце и его боевом халате, став «городской легендой», Демоном-Хранителем Нью-Йорка.

Во время разговора со своим другом и коллегой Франклином Нельсоном Мэтт знакомится с Электрой Начиос — дочерью миллиардера Николаса Начиоса — и после небольшой схватки из-за попытки узнать имя и пары свиданий Мэтт и Электра влюбляются в друг друга. Через некоторое время, во время очередного ночного патруля, Мэтт до смерти избивает грабителя, и это видит мальчик примерно десяти лет, который боится Сорвиголовы. Мэтт понимает, что не должен быть таким жёстким, ведь он не убийца и не злодей.

Тем временем отец Электры пытается выйти из криминального бизнеса Уилсона Фиска, «короля мафии» и даже предлагает ему круглую сумму. «Король» не принимает это предложение и нанимает ирландского киллера, Меченого, чтобы разделаться с Николасом.

Затем на банкете в Гранд отеле Мэтт и Франклин знакомятся с миллиардером Уилсоном Фиском, который в действительности является знаменитым криминальным боссом Кингпином. «Король мафии» вручает Николасу красную розу и прощается с ним. Начиос берёт с собой дочь и спешно покидает банкет, но Меченый всё же появляется. Сорвиголова пытается ему помешать, но хитрый наёмник, имеющий навыки иллюзиониста, забирает у него одну дубинку и швыряет в отца Электры, хоть его попытка убить супергероя проваливается («сонар» Сорвиголовы помогает ему без проблем уворачиваться от сюрикенов). Электра не видела бросившего и пытается застрелить супергероя, но тот успевает скрыться. На похоронах отца Электра клянётся отомстить.

Меченый приходит к Фиску и говорит, что прежде всего займётся Сорвиголовой, ведь из-за него Меченый впервые в жизни промахнулся, что является непростительным оскорблением его самолюбию и талантам. Фиск приказывает Меченому убить и Электру, а та тем временем тренируется обращаться с саями, чтобы убить Сорвиголову.

Меж тем журналист The New York Post посещает морг, сотрудник которого (Кевин Смит) показывает ему дубинку, превращающуюся в трость слепого. Бен догадывается, кто скрывается за маской Сорвиголовы и предупреждает Мэтта, что Кингпин обычно убивает всю семью. Мэтт понимает, что должен спасти Электру от Меченого.

Поединок с Меченым 
Электра прибывает на крышу и с большим упорством пытается убить Сорвиголову, несмотря на его слова. Она протыкает ему плечо, но перед убийством решает снять маску и с ужасом видит любимого. В это время на крыше появляется Меченый. Мэтт просил Электру бежать, но она вступает в бой с наёмником.

Электра бросает в Меченого сай, но тот ловит его и ответным броском попадает ей в кисть. Девушка вытаскивает оружие и, уронив второй сай, кидается в рукопашный бой. В итоге он выбивает из руки единственное её оружие и валит ударом на землю. Впечатав головой в трубу, он швыряет её на соседнюю. Острой игральной картой снимает с неё ошейник и ранит. Затем берёт её сай и, подкрадываясь, берёт девушку за горло. Подняв её, он протыкает девушку саем и сбрасывает с крыши тело. Электра умирает на руках у раненого Мэтта.

Истекающий кровью Мэтт направляется в церковь (продолжение пролога) к отцу Эверетту. Но в церкви тут же появляется Меченый. Мэтт вступает в схватку с наёмником, отправив святого отца вызывать полицию. Поняв, что Сорвиголова слеп, а его способности дарованы ему обострёнными чувствами, наёмник загоняет супергероя на колокольню, где сбивает его чувство колокольным звоном. Готовясь убить Сорвиголову, Меченый проговаривается, что его нанял Фиск, упоминая его пристрастие к розам. В Меченого стреляет полицейский снайпер, пробив ему обе ладони, и Мэтт побеждает Меченого. Мэтт выбрасывает наёмника на улицу сквозь витражное стекло и отправляется к Фиску.

Поединок с «Королём мафии» 
Фиск, узнав о смерти Меченого, понимает, что Сорвиголова придёт за ним. Он отсылает охрану, говоря, что «родился в Бронксе и ему не нужна охрана». Мэтт приходит в офис Фиска и первый вступает в бой, стреляя тросом в Фиска, но тот уклоняется, хватает трос и притягивает к себе Мёрдока. Тот летит через весь кабинет и бьётся об окно, которое чуть трескается. Мэтт падает на пол, и Фиск хватает его за горло и поднимает над полом. Сначала бьёт его об свой лоб, а потом швыряет через стол и побеждает, пользуясь раной героя, после чего снимает с него маску.

Фиск удивлён тому, что Сорвиголова — это слепой адвокат из Адской Кухни. Мэтт обвиняет преступника в смерти отца. Тот объясняет, что некогда был наёмником Фейлона и убил Джека Мёрдока.

Спровоцировав включение пожарной безопасности, от которого всё вокруг стало чётко «видно», Сорвиголова с небывалым приливом сил вновь начинает драться и в итоге ломает Фиску колени. Кингпин удивлён тому, что, несмотря на смерть Джека Мёрдока и Электры, Сорвиголова отказывается убить его. Мэтт отвечает, что он не убийца. Фиск слышит полицейские сирены, а Сорвиголова говорит, что полиция собирается арестовать «короля мафии». Криминальный босс угрожает Сорвиголове разоблачением. Мэтт предлагает ему рассказать полиции, что его избил слепой. Фиск обещает разделаться с Сорвиголовой.

Напоследок Мэтт Мёрдок возвращается туда, где всё началось, — в аллею за старым боксёрским залом — и, бросив туда одну из роз Фиска, говорит, что отомстил за отца.

Финал 
Дело Кингпина попадает в газету. Разговор Франклина Нельсона и Мэтта Мёрдока прерывается, когда в кафе входит девушка (как ранее вошла Электра), и Нельсон понимает, что друг до сих пор скорбит о ней. Однако на крыше около своего дома он находит кулон с надписью шрифтом Брайля и понимает, что Электра жива.

В финале журналист Бен Урих, который всё это время пытался разоблачить Мэтта, наконец, добивается успеха и уже пишет статью об этом, но решает сохранить альтер эго Мэтта в тайне и стирает статью. Он просит стоящего на крыше Мэтта и дальше расправляться с преступниками, после чего тот вновь убегает заниматься своим делом.

Сцена после титров 
После титров следует сцена, где живой Меченый под охраной находится в больнице, полностью закованный в гипс. Над ним кружит муха, раздражая его. Тот дотягивается до шприца и метко бросает, протыкая муху.

В ролях 

||Джози

Фильм дублирован на студии Невафильм, 2003 год

Режиссёрская версия 

Режиссёрская версия на 30 минут длиннее театральной, вышла в 2004 году. Добавлены/вырезаны/изменены некоторые сцены, выделена ещё одна сюжетная линия.

Кастинг 
Бен Аффлек получил роль в октябре 2001 года. На роль также рассматривался Вин Дизель, но актёр предпочёл сняться вместо этого в фильме «Хроники Риддика». В феврале 2011 года Гай Пирс признался, что ему тоже предлагали роль Сорвиголовы, но он отказался, поскольку «комиксы — не его тема» (comic-strip stuff isn’t really my cup of tea, really). В феврале 2011 года Мэтт Деймон также говорил, что ему предлагали эту роль. Он пояснял, что и он, и Бен очень любили комикс, однако в то время он не слишком поверил в сценарий, а также в режиссёра. На главную роль в фильме также рассматривался Колин Фаррелл, но затем роль всё же досталась Аффлеку. Джо Кесада говорил, что участие Аффлека в фильме было серендипностью в действии, поскольку когда он и Кевин Смит придумывали комикс «», то представляли себе Аффлека.

Видеоигра

Будущее

Отменённое продолжение 
Продюсер фильма Кевин Файги заявил, что у студии есть ещё много историй, которые они хотели бы рассказать в продолжении. Ави Арад сказал, что разработка сиквела начнётся, когда права на Сорвиголову перейдут от 20th Century Fox к Marvel Studios. Режиссёр Марк Стивен Джонсон выразил интерес к экранизации сюжетной арки Born Again и заявил о возможном появлении Мистера Страха в качестве антагониста.

В 2004 году Бен Аффлек появился в качестве камео в спин-оффе «Электра», где вновь исполнил роль Мэтта Мёрдока по просьбе исполнительницы главной роли Дженнифер Гарнер. В октябре 2004 года Аффлек заявил, что готов вернуться к роли Сорвиголовы при условии, что за основу фильма будет взят один из мрачных сюжетов из комиксов, при этом проявляя интерес к графическому роману Кевина Смита , где фигурировал Мистерио, а также к сюжетной арке Born Again. Тем не менее, в ноябре 2006 года Аффлек сказал, что он не будет играть Сорвиголову, поскольку чувствовал себя унизительно в роли супергероя. Несмотря на это, Аффлек исполнил роль другого супергероя, Бэтмена, в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года.

В июле 2006 года Майкл Кларк Дункан выразил интерес к возвращению к роли Кингпина, однако наотрез отказался набирать вес, так как чувствовал себя комфортно при весе в 270 фунтов. Тем не менее, он отшутился о готовности поменять своё мнение, если студия заплатит ему $20 млн. Дункан предположил, что его персонаж усиленно тренировался в тюрьме, готовясь дать реванш Сорвиголове, что сюжетно бы оправдало потерю его веса. Дункан повторил роль Кингпина в мультсериале «Человек-паук».

В июле 2008 года Джейсон Стейтем заявил, что хотел бы сыграть Сорвиголову в будущем. Стейтем сказал: «просто дайте мне шанс, я хочу стать Сорвиголовой». Фрэнк Миллер согласился с позицией Стейтема, говоря: «Мне тоже кажется, что он должен стать Сорвиголовой». В октябре 2008 года руководитель 20th Century Fox сказал, что студия всерьёз задумается о перезапуске Сорвиголовы, отметив, что фильм должен быть на уровне Кристофера Нолана, и что он нуждается в режиссёре, который хорошо знаком с историей персонажа. В феврале 2010 года был анонсирован перезапуск франшизы, производства Питера Чернина.  был назначен сценаристом фильма. 15 марта 2011 года было выявлено, что режиссёром проекта станет Дэвид Слэйд, который позже отказался.  был нанят сценаристом. 3 сентября 2012 года Майкл Кларк Дункан умер, что исключило возможность его возвращения к роли Кингпина.

Перезапуск 

Позже было выявлено, что если съёмки продолжения или перезапуска не начнутся 10 октября 2012 года, то права на экранизацию Сорвиголовы вернутся обратно к Marvel Studios. В начале августа 2012 года Fox пытались найти замену Дэвиду Слэйду, который покинул режиссёрское кресло из-за разногласий в планировании. Некоторые источники отметили, что Fox отказалась от перезагрузки и права на Сорвиголову перешли к материнской компании Marvel The Walt Disney Company. 23 апреля 2013 года Кевин Файги подтвердил, что права на Сорвиголову вернулись к Marvel и Disney, благодаря чему Сорвиголова может появиться в Кинематографической вселенной Marvel. В апреле 2015 года был выпущен телесериал «Сорвиголова» от канала Netflix, где главную роль исполнил Чарли Кокс.

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 Сорвиголова на Marvel.com

Сорвиголова (серия фильмов)
Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Экранизации комиксов Marvel
Фильмы о юристах
Фильмы о слепых
Американские фильмы о супергероях
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о вигилантах
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы США 2003 года
Криминальные фильмы США
Фильмы, основанные на работах Стэна Ли